Филиппс — фамилия. Известные носители:

 Филиппс, Бизи (род. 1979) — американская актриса.
 Филиппс, Крис (род. 1994) — люксембургский футболист, защитник.
 Филиппс, Кэрил (род. 1958) — британско-вест-индский писатель.

См. также 
 Филлипс
 Филипс (значения)